Швајцарску је на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију представљало 163 такмичара, што је била најбројнија делегација коју је Швајцарска икада послала на Зимске олимпијске игре.Носилац заставе на отварању игара био је Симон Аман, четвороструки освајач златне медаље.

Освајачи медаља

Алпско скијање 

Швајцарску је на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију представљао 21 такмичар у алпском скијању. Силван Цурбриген и Нађа Камер су одабрани да буду део екипе али нису учествовали у такмичењима.

Мушкарци

Жене

Извори

Спољашње везе 

 Преглед резултата швајцарских спортиста на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију 

Земље учеснице на Зимским олимпијским играма 2014.
Швајцарска на Зимским олимпијским играма